Albert Town (Bahamy)
 Albert Town (Jamajka)
 Albert Town (Nowa Zelandia)
 Albert Town (Walia)

Zobacz też